

Codici 
 akh – codice ISO 639-3 della lingua angal heneng

Religione 
 Akh (mitologia) – Epiteto del vocabolario religioso dell'antico Egitto indicante lo splendore di ciò che è luminoso, fonte di energia. Scritto con il geroglifico dellibis eremita (Geronticus eremita) con la cresta e le piume colorate e dai riflessi metallici, questo termine indica l'energia luminosa degli Dei.